Thomas Johansson, švedski hokejist, * 18. avgust 1970, Stockholm, Švedska.

Johansson je v švedski ligi igral za klube Nacka HK, Djurgårdens IF, AIK IF, Linköpings HC in Mjölby Hockey. S klubom Djurgårdens IF, za katerega je v dveh delih igral enajst sezon, je v sezoni 1999/00 osvojil naslov švedskega državnega prvaka. V letih 2000 in 2002 je bil izbran na tekmo vseh zvezd švedske lige. V sezoni 2000/01 je igral za klub Jokerit Helsinki v finski ligi.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik dveh bronastih medalj, sam pa je dosegel tri gole in eno podajo na štirinajstih tekmah.

Statistika kariere

|-
| Nacka HK
| Švedska 2. liga
| 89/90
|
| 31
| 3
| 5
| 8
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nacka HK
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
| 32
| 5
| 6
| 11
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 32
| 1
| 4
| 5
|
| 10
|
| 10
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 19
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 36
| 9
| 5
| 14
|
| 40
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 38
| 5
| 6
| 11
|
| 14
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 39
| 8
| 5
| 13
|
| 32
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 50
| 7
| 18
| 25
|
| 38
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 41
| 8
| 10
| 18
| +13
| 42
|
| 15
| 4
| 3
| 7
| -3
| 24
|-
| Djurgårdens IF
| Evropska liga
| 98/99
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 46
| 14
| 15
| 29
| +1
| 30
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -3
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 99/00
|
| 39
| 15
| 14
| 29
| -2
| 20
|
| 13
| 1
| 1
| 2
| +2
| 14
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 00/01
|
| 26
| 1
| 2
| 3
| +1
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 00/01
|
| 16
| 4
| 4
| 8
| +3
| 16
|
| 5
| 0
| 5
| 5
| -1
| 6
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 01/02
|
| 49
| 9
| 16
| 25
| -9
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska 2. liga
| 01/02
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8
| 0
| 2
| 2
| +4
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 9
| 2
| 0
| 2
| +2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 02/03
|
| 45
| 7
| 6
| 13
| -18
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Linköpings HC
| Švedska 2. liga
| 02/03
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 1
| 3
| 4
| +3
| 10
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 03/04
|
| 50
| 3
| 11
| 14
| +11
| 46
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -1
| 6
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 04/05
|
| 39
| 4
| 10
| 14
| +12
| 22
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| -3
| 4
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 05/06
|
| 46
| 6
| 10
| 16
| +3
| 58
|
| 13
| 0
| 3
| 3
| -1
| 8
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 06/07
|
| 44
| 4
| 11
| 15
| +5
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 07/08
|
| 55
| 5
| 9
| 14
| -6
| 24
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| -2
| 4
|-
| Mjölby Hockey
| Švedska 2. liga
| 08/09
|
| 7
| 3
| 3
| 6
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 800
| bgcolor="#7FFF00" | 126
| bgcolor="#7FFF00" | 174
| bgcolor="#7FFF00" | 300
| bgcolor="#7FFF00" | +14
| bgcolor="#7FFF00" | 576
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 116
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" | 35
| bgcolor="#7FFF00" | -5
| bgcolor="#7FFF00" | 98
|}

Glej tudi
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Nacka HK
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti AIK
Hokejisti Linköpings HC
Hokejisti Mjölby Hockey